Odobești ist der Name mehrerer Ortschaften 
in Rumänien:
Odobești, Stadt im Kreis Vrancea
Odobești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
Odobești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
in der Republik Moldau
Odobești (Republik Moldau), Dorf im Kreis Nisporeni